Единственные выборы президента РСФСР (которая на тот момент ещё была республикой в составе СССР) состоялись 12 июня 1991 года. III Съезд народных депутатов РСФСР 5 апреля 1991 года принял решение о назначении президентских выборов на 12 июня 1991 года и объявил этот день нерабочим. 

Выборы были проведены в соответствии с итогами всероссийского референдума о введении поста президента РСФСР, состоявшегося 17 марта 1991 года, на котором около 77% граждан высказались за сохранение государства. Одновременно с всесоюзным референдумом о сохранении СССР).

В отличие от последующих выборов, вместе с президентом РСФСР избирался вице-президент РСФСР. Должность вице-президента была упразднена в 1993 году.

Аналогично системе выборов президента США, кандидатура вице-президента выставлялась вместе с кандидатурой президента как единый пункт избирательного бюллетеня. 

Кроме того, президент РСФСР избирался на пятилетний срок, впоследствии, в 1993 году сокращённый по Конституции 1993 года до 4 лет, и увеличенный до 6 лет поправками к Конституции в 2008 году; однако, переходные положения Конституции 1993 года предусматривали, чтобы ранее избранный президентом РСФСР Б. Н. Ельцин пробыл в должности весь первоначальный срок, и следующие выборы состоялись в 1996, а не в 1995 году.

Выборы прошли 12 июня 1991 года, ровно через год после принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

В 1992 году день принятия Декларации был объявлен государственным праздником (с 2002 года называется День России).

Ни один из кандидатов не смог составить серьёзной альтернативы действовавшему Председателю Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцину. 

Все прочие кандидаты (включая и основателя альтернативной партии ЛДПСС В. В. Жириновского, для которого эти выборы и 3-е место стали блестящим дебютом в политике) представляли те или иные более консервативные, чем Ельцин, круги, а также силовые ведомства (Бакатин, бывший сторонником реформ) и армию (Макашов). Занявший 2-е место экс-премьер СССР Н. И. Рыжков баллотировался уже как «пенсионер».

Кандидатами в вице-президенты при двух первых по результатам выборов кандидатах в президенты были получившие известность на афганской войне Александр Руцкой и Борис Громов.

Один кандидат в президенты (Ельцин) — был беспартийным (ранее вышел из КПСС), один (Жириновский) — членом ЛДПСС, остальные 4 — членами КПСС. 

Все 6 кандидатов в вице-президенты, в том числе шедшие с Ельциным и Жириновским, были членами КПСС. Кандидатура Ельцина поддерживалась блоком Демократическая Россия и другими партиями, а из кандидатов-коммунистов КПСС поддерживала только Рыжкова, остальные баллотировались как независимые кандидаты.

Регламентом проведения выборов был предусмотрен 2-й тур, однако кандидатура Ельцина и Руцкого победила уже в первом туре. 

10 июля Борис Ельцин принёс президентскую присягу, а Александр Руцкой стал вице-президентом РСФСР.

Предвыборная кампания 
Пост президента России (на тот момент — РСФСР) был введён на референдуме 17 марта 1991 года (одновременно с референдумом о сохранении СССР) на котором свои голоса отдали 78% избирателей, позже Съезд народных депутатов утвердил дату проведения выборов — 12 июня. 

Избирательная кампания начиналась на фоне инфляции и конфискационной денежной реформы.

На легкую победу никто не рассчитывал. Просто сама обстановка складывалась таким образом, что столько сил, сколько мы планировали, затрачено не было. А обстановку я напомню: пустые полки в магазинах, элементарные товары первой необходимости – по карточкам или из-под полы, благодаря конверсии, которую запустил Горбачёв, на улицу стали выставлять высококвалифицированных рабочих и инженеров. И тут появляется лидер, который раздает обещания.

Социологические опросы 
В социологическом вопросе задавался вопрос: «В какой мере вы одобряете следующие политических деятелей?». % каждого политика дан в соответствии с репондентами, выбравшими вариант ответа: «вполне одобряю».

Результаты

Сводная таблица результатов кандидатов в регионах 
Источник: Россия. Президентские выборы 1991

См. также 
 Парад суверенитетов

Примечания

Ссылки 

 Смел, напорист, гоним: 25 лет назад Борис Ельцин стал первым президентом России , ТАСС

События 12 июня
Перестройка
Июнь 1991 года
Политика РСФСР
Президентство Бориса Ельцина

Распад СССР